Лео Лемешич (; 8 июня 1908, Синь — 5 августа 1978, Сплит) — югославский хорватский футболист, футбольный тренер и судья.

Карьера игрока

Клубная 
Всю свою карьеру провёл исключительно в сплитском «Хайдуке». Первый тренер — Лука Калитерна. Дебютировал в основном составе 10 апреля 1926 в матче против загребского клуба ХАШК в Сплите. Тогда же зародилось новое поколение «Мастеров с моря», в числе которых был и Лемешич. До 1941 года, до начала войны он провёл 491 игру и забил 455 голов. В рейтинге самых результативных игроков клуба он уступает только Фране Матошичу. В составе клуба Лео выиграл чемпионаты Югославии 1927 и 1929 годов, а в первенстве сезона 1934/35 стал лучшим бомбардиром с 18 голами.

В сборной 
За сборную Лео провёл 5 игр, забив 3 гола. Дебют состоялся 10 мая 1929 в матче против Румынии в Бухаресте (победа 3:2). Последнюю, пятую игру сыграл 29 мая 1932 против Польши в Загребе (поражение 0:3). В том матче он вышел в составе ударной пятёрки, куда вошли также Александар Тирнанич, Благое Марьянович, Джордже Вуядинович и Добривое Зечевич.

Статистика выступлений

После завершения карьеры игрока 
Будучи игроком, Лемешич занимал посты тренера малых клубов «Солин» и «Сплит». С 1952 по 1954 годы он был в штабе сборной Югославии, в 1956 году находился в штабе сборной СР Хорватии, с 1961 по 1963 годы тренировал «Хайдук». Также он был футбольным арбитром, обслуживая матчи Олимпиады-1948 и чемпионатов мира 1950 и 1958 годов. В 1969 году он получил особую судейскую награду от ФИФА.

Смерть 
В конце жизни Лемешич впал в депрессию и 5 августа 1978 покончил с собой. Похоронен в Сплите.

Литература 
 Živković, Đuro. Hajduk Split: 100 Godina Bili. N.p.: Vlastita Naklada, n.d. Print.

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Солин»
Тренеры ФК «Сплит»
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Футбольные арбитры Югославии
Самоубийцы
Судьи чемпионата мира по футболу 1950
Судьи чемпионата мира по футболу 1958